

Patronyme 

 André Coyne (1891-1960), ingénieur français ;
 André Coyné (1927-2015), universitaire, écrivain et traducteur français ;
 Bernard Coyne (1897–1921), géant américain ;
 Colleen Coyne (1971), joueuse américaine de hockey sur glace ;
 Danny Coyne (1973), footballeur gallois ;
 Deborah Coyne (1955), avocate et auteure canadienne ;
 George Coyne (1933-2020), religieux américain ;
 Ignacio Coyne (1872-1912), photographe et cinéaste espagnol ;
 James Coyne (1910-2012), économiste canadien ;
 John Coyne (1937), écrivain fantastique ;
 Jonny Coyne, acteur britannique ;
 Kevin Coyne (1944-2004), chanteur britannique ;
 Kendall Coyne (1992), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Thelma Coyne Long (1918-2015), joueuse de tennis australienne ;
 Tommy Coyne (1962), footballeur irlandais.

Divers 
 Dale Coyne Racing, une écurie de sport automobile.